Быко́во — железнодорожная станция Рязанского направления Московской железной дороги на территории посёлка Быково, вблизи бывшего аэропорта «Быково».

История 
Станция была открыта при сооружении железной дороги в  году, названа по селу Быкову (не путать с посёлком, где расположена станция).

C 1933 года обслуживала ныне уже несуществующий (на 2014 год) аэропорт «Быково».

Электрифицирована в  году.

Описание 
Является остановочным пунктом для большинства электропоездов, а для некоторых — конечным.

От станции отходят подъездные пути к близлежащим промышленным предприятиям, в том числе в посёлок Октябрьский и город Жуковский.

Станция осуществляет операции с грузовыми вагонами.

Выполняются технические операции по приёму, отправлению, обгону, скрещению и пропуску грузовых и пассажирских поездов, маневровые операции по прицепке/отцепке вагонов к сборным поездам, грузовое вывозное движение на станцию «Аэропорт» Жуковского ППЖТ.

Между станцией Быково и платформой Удельная находится загруженный железнодорожный переезд 33 км, который пропускает в сутки 400 пар поездов и 22 тысячи автомобилей.

В ночь на 31 января 2012 года сгорело историческое (деревянное) здание вокзала, последнее из исторических зданий вокзалов, сохранившихся с 1862 года между Москвой и Рязанью.

Среднее время движения до Казанского вокзала в разные годы:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по ст. Быково
 
 
 

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района
Быково
Станции 3 класса
Промежуточные станции
МЦД-3